Timothy Healy kan syfta på bland andra:

* Tim Healy (född 1952), brittisk skådespelare
 Timothy Michael Healy (1855–1931), irländsk politiker